Viikingit Helsinki – fiński klub piłkarski grający na drugim szczeblu piłkarskim w Finlandii, Ykkönen. Został założony w 1965 roku.

Sukcesy 
 Awans do Veikkausliigi - 2007

Obecny skład 
 Skład aktualny na 8 grudnia 2012

Bibliografia 
 

Kluby piłkarskie założone w 1965
Kluby piłkarskie w Helsinkach